Ахмад Бабакулов (Бобокулов) (; 1931—1990) — таджикский, советский оперный певец (драматический тенор), педагог. Народный артист СССР (1971).

Биография 
Родился 17 января 1931 года в Гиждуванском районе  (ныне в Бухарской области Узбекистана) (по другим источникам — в Сталинабаде (ныне Душанбе)) в семье хафиза, народного певца и музыканта Бобокула Файзуллаева.

В 1954 году окончил Московскую консерваторию по классу пения, в 1962 — аспирантуру при ней у В. Ф. Карина.

В 1954—1956 и с 1966 года — солист Таджикского театра оперы и балета имени С. Айни (Душанбе).

В 1956—1966 годах — солист Таджикской филармонии (Душанбе).

Выступал как концертный певец, исполнял сложные арии, старинные романсы, торжественные песни, камерные вокальные произведения таджикских композиторов и народные песни. Исполнитель шашмакома.

Гастролировал по многим городам СССР и за рубежом: Афганистан, Индонезия, Индия, Иран, Пакистан, Канада, Австралия, Германия.

В 1973—1981 годах — художественный руководитель Ансамбля макомистов Госкомитета Таджикской ССР по телевидению и радиовещанию.

Занимался преподавательской деятельностью. С 1966 года — заведующий кафедрой вокала факультета искусств Душанбинского педагогического института им. Т. Г. Шевченко (ныне Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни), с 1973 — заведующий кафедрой музыкального воспитания музыкально-педагогического факультета Таджикского государственного института искусств им. М. Турсунзаде (с 1977 — профессор), с 1976 года — педагог факультета вокала и оперы данного института.

Автор книги «Вокальные произведения разных жанров для тенора» («Хрестоматия», Д., 1976).

Скончался 18 мая 1990 года в Душанбе от инфаркта. Похоронен на кладбище «Сари Осиё».

Семья 
Имеет 3 сына и 4 дочери, 22 внука, 6 правнуков.

Награды и звания 
 Заслуженный артист Таджикской ССР (1954)
 Народный артист Таджикской ССР (1957)
 Народный артист СССР (1971)
 Государственная премия Таджикской ССР им. Рудаки (1966)
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени (1957)
 Медаль «За трудовую доблесть» (1954)
 Медали.

Партии 
  — «Бахтиор и Ниссо» С. Баласаняна — Бахтиор
  — «Демон» А. Рубинштейна — Синодал
  — «Пулад и Гульру» Ш. Сайфиддинова — Рустам
  — «Комде и Мадан» З. Шахиди — Мадан
  — «Паяцы» Р. Леонкавалло — Канио
  — «Возвращение» Я. Сабзанова — Садык
  — «Девушка из Душанбе» З. Шахиди — Хуршед
  — «Знатный жених» С. Урбаха — Замон
  — «Тоска» Дж. Пуччини — Каварадосси
  — «Рудаки» Ш. Сайфиддинова — Рудаки
  — «Иоланта» П.И. Чайковского — Водемон
  — «Айни» Ш. Сайфиддинова — Айни

Память 
 Имя певца носит Душанбинский колледж искусств.

Примечания

Ссылки 
 Газета «Тоҷикистони Советй» от 26 мая 1990 года

Академические музыканты Таджикистана
Академические музыканты СССР
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Таджикского государственного института культуры и искусств
Персоналии:Таджикский театр оперы и балета им. С. Айни
Теноры
Заслуженные артисты Таджикской ССР
Певцы и певицы на таджикском языке
Лауреаты Государственной премии Таджикистана имени Рудаки
Персоналии:Таджикская государственная филармония
Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные на кладбище «Сари Осиё» (Душанбе)